Wagner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wagner Township (Iowa)
 Wagner Township (Minnesota)